О́льга Алекса́ндровна Ю́рьевская (,  — , ) — светлейшая княжна, графиня Меренберг; дочь императора Александра II и княжны Екатерины Михайловны Долгоруковой (с 1880 года — светлейшая княгиня Юрьевская), рождённая до брака и позже узаконенная с присвоением титула светлейшая княжна и фамилии Юрьевская.

Биография 

Считается, что титул был выбран императором неслучайно: якобы, княжеский род Долгоруковых, бравший свои истоки от легендарного Рюрика, имел в числе славных предков и великого князя Киевского Юрия Владимировича Долгорукого. Однако это не так: родоначальник Долгоруковых — князь Иван Андреевич Оболенский (получивший за свою мстительность прозвище Долгорукий) — происходил от черниговского князя Всеволода Ольговича, троюродного брата Юрия Долгорукого.

12 мая 1895 года в Ницце вышла замуж за внука А.С Пушкина — графа Георга-Николая фон Меренберга (1871—1948), после стала титуловаться графиней фон Меренберг.

В браке родились:
 граф Александр-Адольф (1896—1897)
 граф Георг-Михаил (1897—1965), первая жена (с 1926 по 1928 год; разведены) — Полетт фон Кёвер де Дьёрдьёш-Сент-Миклош, вторая жена (с 1940) — Элизабет Мюллер-Ури (1903—1963)
 Элизабет Клотильда фон Меренберг (род. 1941), муж (с 1965 года) — Энно фон Ринтелен (род. 1921)
 Александр Энно фон Ринтелен (род. 1966)
 Георг Николас фон Ринтелен (род. 1970)
 Грегор фон Ринтелен (род. 1972)
 графиня Ольга Екатерина Адда (Ольга Георгиевна) (1898—1983), муж (с 1923 года) — граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1900—1980)
 Александр Михайлович Лорис-Меликов (род. 1926), жена (с 1958 года) — Мишлин Селина Прюнье
 гр. Анна Александровна Лорис-Меликова (род. 1959)
 гр. Доминика Александровна Лорис-Меликова (род. 1961)
 гр. Наталья Александровна Лорис-Меликова (род. 1962)
 гр. Михаил Александрович Лорис-Меликов (род. 1964)

Предки 

Род графов Меренберг угас в 1965 году со смертью графа Георга-Михаила.

Примечания

Ссылки 

Дети Александра II
Ольга Александровна
Ольга Александровна
Светлейшие княжны
Эмигранты из Российской империи
Похороненные на Русском кладбище в Висбадене